MFC Spartak Bánovce nad Bebravou (celým názvem: Mestský futbalový klub Spartak Bánovce nad Bebravou) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Bánovce nad Bebravou. Založen byl v roce 1931 pod názvem Bánovský ŠK. Od sezóny 2017/18 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Západ.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Spartak s kapacitou 4 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1931 – Bánovský ŠK (Bánovský športový klub)
 TJ Spartak Bánovce nad Bebravou (Telovýchovná jednota Spartak Bánovce nad Bebravou)
 TJ Spartak Tatra Bánovce nad Bebravou (Telovýchovná jednota Spartak Tatra Bánovce nad Bebravou)
 FK Spartak Bánovce nad Bebravou (Futbalový klub Spartak Bánovce nad Bebravou)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1963–1965: I. A trieda  – sk. Sever
 1965–1969: Krajský přebor – sk. Západ
 1969–1978: Divize E
 1978–1979: Divize – sk. Střed
 1979–1981: Krajský přebor – sk. Západ
 1981–1982: 2. SNFL – sk. Západ
 1982–1983: Divize – sk. Západ
 1983–1986: Divize – sk. Západ (Severozápad)
 1986–1993: 2. SNFL – sk. Západ
 1993–2002: 3. liga – sk. Západ
 2010–2011: 3. liga 
 2011–2013: Majstrovstvá regiónu 
 2013–2014: 3. liga 
 2014–2017: 4. liga  – sk. Severozápad
 2017–: 3. liga – sk. Západ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2016/17: V průběhu sezóny došlo k odkoupení třetiligové licence od klubu FC Horses.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

  
 Profil klubu, futbalnet.sk 
 Profil klubu (starý), futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1931